Příjmení Lynn nosí více různých osobností:

 Jonathan Lynn (* 1943) – britský herec, scenárista a režisér
 Loretta Lynnová (1932–2022) – americká herečka a zpěvačka
 Richard Lynn (* 1930) – irský psycholog a pedagog
 Uriel Lynn viz Uri'el Lin – izraelský politik 
 Vera Lynn (1917–2020) – anglická zpěvačka

jiný význam
 King's Lynn – přístavní město v anglickém Norfolku
 Lynn (Massachusetts) – město ve státě Massachusetts v USA
 Lynn County – okres ve státě Texas v USA

Rozcestníky - příjmení